Шамба — абхазская фамилия;

Известные носители 
 Шамба, Иван Сафарович (1950) — ученый-фольклорист, музыкант, хормейстер, музыкальный педагог
Шамба, Любовь Кучовна (1925—?) — полевод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Шамба, Марина Николаевна (род. 1952) — органистка, художественный руководитель органного зала г. Пицунды, народная артистка Республики Абхазия.
 Шамба, Сергей Миронович (род. 1951) — абхазский политик и государственный деятель.
 Шамба, Тарас Миронович (1938—2020) — абхазский и российский общественно-политический деятель, политолог.

 Шамба-Шакая, Манана Петровна (род. 1956) — певица, сопрано, народная артистка Республики Абхазия.

 Шамба, Филипп () — французский кёрлингист.

Двойные фамилии 
 Шамба-Шакая, Манана Петровна (род. 1956) — сопрано, народная артистка Республика Абхазия.